250 километр — остановочный пункт Большого кольца МЖД в поселении Киевский Троицкого округа Москвы. Относится к Московско-Смоленскому региону Московской железной дороги. Названа по расстоянию от станции Александров-1.

Состоит из двух прямых боковых платформ. Юго-западная платформа (на Кресты) наполовину высокая (северо-западная часть), наполовину низкая. Северо-восточная платформа низкая. Обе платформы средней длины, на несколько вагонов. Постройки на платформах отсутствуют. Ограждения платформ, таблички, указатели и прочая инфраструктура выдержаны в сине-белой цветовой гамме, характерной для Киевского направления Московской железной дороги

Выход осуществляется по лесной дорожке с северной платформы на север к СНТ, а также по лесной дорожке на юго-восток, начинающейся в нескольких сотнях метров к юго-востоку от южной платформы.

Остановка была введена летом 1992 года в связи с активной вырубкой леса для дачных участков (СНТ) к югу от этого места. Изначально были только короткие низкие платформы, состоящие из шпал.

На платформе останавливаются: 5 (6 по выходным дням) пар электропоездов, курсирующих на участке Кубинка-2 — Кубинка-1 — Бекасово-1 — Столбовая — Детково, электропоезд Калуга-1 — Кресты (1 пара), 2 пары (3 летом) электропоездов Москва-Киевская — Кресты, и 2 пары электропоездов линии Апрелевка — Детково. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.
Поздно вечером и рано утром остановка электропоездов только по требованию.

Среднее время в пути электропоезда от 250 км до Бекасово-1 — 28 минут. До Москвы-Киевской — 1 час 47 минута (с заходом в Бекасово-1 — 2 часа 1 минута). До станции Столбовая — 46 минут.

Интересные факты 
Восточнее и южнее платформы проходит граница поселения Киевский. Вдоль южной стороны линии — это граница Москвы и Московской области (Наро-Фоминский район). Восточнее — граница между поселениями Москвы, до расширения Москвы 2012 года это была граница между Наро-Фоминским и Подольским районами.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе 250 км.
 Александр Каменский БМО: Южное.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Троицкого административного округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Поселение Киевский